Chiesa di San Dalmazio a Finale Ligure
Chiesa di San Dalmazio a Pomarance
Chiesa di San Dalmazio a Savona
Chiesa di San Dalmazio a Triora
Chiesa di San Dalmazio a Volterra

Pagine correlate
Chiesa di San Dalmazzo